Douglas of Doug Collins kan verwijzen naar:
 Doug Collins (journalist) (1920-2001), Canadees journalist
 Doug Collins (basketbal) (1951), Amerikaans voormalig basketballer en coach
 Doug Collins (voetbal) (1945), Engels voormalig voetballer
 Doug Collins (politicus) (1966), Amerikaans politicus uit Georgia